Silent Lucidity is een power ballad van de Amerikaanse progressive metalband Queensrÿche uit 1991. Het is de tweede single van hun vierde studioalbum Empire.

Het nummer had het meeste succes in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met een 9e positie. In de Nederlandse Top 40 haalde het de 27e positie.

Radio 2 Top 2000 

Single uit 1991